Arlington Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Arlington Village Historic District (Arlington, Vermont), NRHP-ID: 89001936
 Arlington Village Historic District (Arlington, Virginia), NRHP-ID: 03000215